Йосеф Досталь:.
 Досталь, Йосеф (1903—1999) — чешский ботаник.
 Досталь, Йосеф (род. 1993) — чешский гребец, олимпийский призёр.
 Досталь, Йосеф — чешский борец, призёр чемпионата Европы 1914 года.